Slap peut désigner :

Toponyme 

 Slap, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Slap, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;

Autre 
 le slap, une technique de jeu instrumental.